Smitt är ett svenskt efternamn som förekom som soldatnamn. 2017 bars efternamnet Smitt av 95 personer i Sverige.

Personer med efternamnet Smitt
 Calle Smitt, (1869 – 1925), miljonär, äventyrare, direktör och byggherre.
 Clara Emilia Smitt, (1863 – 1928), läkare och författare. 
 Fredrik Smitt,  (ca 1818 – 1896), skådespelare och teaterdirektör.
 Fredrik Adam Smitt, (1839 – 1904), svensk zoolog.
 Gert Olufsen Smitt, (död 1640),  stenbildhuggare.
 Hjalmar Ertman Smitt, (1866 – 1917), svensk militär.
 Immanuel Smitt, (död 1781), boktryckare.
 Jacob Sverdrup Smitt, (1835 – 1889), norsk biskop.
 Jesper Gertsson Smitt, (1600-talet),  stenbildhuggare.
 Johan Wilhelm Smitt, (1821 – 1904),  svensk affärsman och donator.
 Jonas Smitt, (1836 – 1905), norsk agronom.
 Sigrid Smitt, (1800-talet),  ritlärare och målare.

Se även 
 Smith
 Schmitt

Källor 

Svenska efternamn
Norska efternamn
Efternamn som syftar på yrken
Soldatnamn